

События

Римская империя 
 Консулы Луцей Элий Цезарь и Публий Целий Бальбин Вибуллий Пий.
 Обложение налогом торговли в Пальмире.

Азия 
 Столкновения с тибетцами-кянами.

Родились 
 Ши Се — китайский чиновник (ум. 226).

Скончались 
 Вера, Надежда, Любовь и их мать София — христианские святые, почитаемые в лике мучениц.
 Вибия Сабина — жена римского императора Адриана.
 Рабби Акива — философ периода танаим, один из значительных законоучителей, основоположник систематизации Устной Торы. Казнён римлянами.

Галерея

Примечания

См. также